Stainton kan syfta på:

 Stainton, Carlisle – en by (village) i Cumbria i England
 Stainton, Durham - en ort i Durham, England
 Streatlam and Stainton - en civil parish i Durham, England
 Stainton, Eden – en by (village) i Cumbria i England
 Stainton, Middlesbrough - en ort i Middlesbrough, North Yorkshire, England
 Stainton and Thornton - en civil parish i North Yorkshire, England
 Stainton, Richmondshire – en parish i North Yorkshire, Storbritannien
 Stainton, South Lakeland – en civil parish i South Lakeland, Cumbria, England
 Stainton, South Yorkshire – en civil parish i Doncaster i South Yorkshire i Storbritannien
 Stainton Le Vale – en parish i Storbritannien
 Stainton By Langworth – en parish i Storbritannien
 Stainton with Adgarley - en ort i Cumbria, England
 Staintondale - en ort i North Yorkshire, England
 Stainton Dale – en parish i Storbritannien
 Great Stainton - en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Little Stainton - en ort och civil parish i Durham, England
 Market Stainton - en ort och civil parish i Lincolnshire, England